Pierfrancesco Diliberto (1972) – conduttore televisivo italiano
 Oliviero Diliberto (1956) – politico italiano